Дионис Николаевич Танасоглу (; 7 июля 1922, Кириет-Лунга, Королевство Румыния — 23 августа 2006) — молдавский гагаузский поэт, прозаик, драматург, фольклорист, автор первого романа гагаузской литературы. Много лет преподавал в Институте искусств Республики Молдова, впоследствии был ректором Комратского государственного университета. Почётный гражданин Гагаузии.

Биография 
Дионис Танасоглу родился в 7 июля 1922 года году в селе Кириет-Лунга (тогда в составе Королевства Румыния). После окончания сельской школы отправился в город Аккерман и поступил в учительский колледж, где получил музыкальное и филологическое образование.

После окончания колледжа в 1943 году Танасоглу был призван в ряды румынской армии и зачислен в школу младших офицеров. В августе 1944 года, после переворота и свержение фашистского режима в Румынии, принимал участие в боях против немецко-венгерских войск.

После окончания войны Дионис Танасоглу вернулся в родное село, где работал школьным учителем. В 1950-е годы он в составе группы студентов из Молдавской ССР отправился на учебу в Ленинградское театральное училище, но спустя несколько лет в Молдавию, где поступил в Кишиневский педагогический институт на историко-филологический факультет.

Во время учёбы в Кишинёве Дионис Танасоглу начал писать стихи и прозу, занялся сбором и исследованием гагаузского фольклора. Совместно с Николаем Арабаджи и Василием Арабаджи положил начало созданию гагаузской письменности, подготовил проект кириллической азбуки. В итоге в 1957 году Верховный Совет Молдавской ССР принял закон о гагаузской письменности. Согласно ему начали открываться школы с преподаванием на гагаузском языке, началось гагаузское радиовещание, стало печататься гагаузоязычное приложение к газете «Молдова сочиалистэ». Во всех этих процессах национального развития гагаузов, которые получили название «гагаузской весны», Дионис Танасоглу принимал самое активное участие. Главным направлением его деятельности того времени было организация и ведение курсов по подготовке учителей гагаузского языка. Вместе с тем Танасоглу, как составитель и редактор, работал над фольклорно-поэтическим сборником «Буджактан сесляр» («Буджакские голоса», 1959).

В 1958 году на II Республиканском съезде писателей Дионис Танасоглу объявил о рождении новой литературы — гагаузской. Он сам писал на родном языке, сотрудничал с музыкантами и певцами. Он издал несколько книг, а в 1985 году вышел первый роман на гагаузском языке «Узун Керван» («Длинный караван»).

Дионис Танасоглу написал пьесы «Буджакта йалин», «Оглала хем Лянка», сыгравшие большую роль в воспитании гагаузского национального самосознания. Много лет Дионис Николаевич преподавал в Институте искусств Республики Молдова, а затем стал первым ректором Комратского государственного университета (1990—1991).

Память 
Исполнительный комитет Гагаузии объявил 2012 год в Гагаузии Годом Гавриила Гайдаржи и Диониса Танасоглу. Имя Диониса Танасоглу носит Гагаузский Национальный театр и лицей села Кириет-Лунга.

Примечания

Литература 
 Başlangıcından günümüze kadar Türkiye dışındakı türk edebiyatları antalojisi. 12. Cild, (Romanya ve Gagavuz türk edebiyatı), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1999
 Osman Baymak . Gagauz Çağdaş Şiiri Antolojisi, İstabul, 2000
 İhsan Işık. Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. Baskı, İstanbul, 2009
 Əli Şamil. Uyğur, qaqauz, Quzey Qafqaz türklərinin folkloru və ədəbiyyatı, Bakı: Nurlan, 2011
 Əli Şamil. Dəniz Tanasoğlu. Türk Dünyasının məşhurları 24.
 Sədi Sadiyev. Balkan türklərinin ədəbiyyatı, Bakı, Elm və təhsil, 2012

Родившиеся в Кириет-Лунге
Персоналии:Комрат
Ректоры вузов Молдавии
Фольклористы Молдавии
Поэты Молдавии